Kroge ist der Name zweier Orte in Niedersachsen:
 ein Ortsteil der Stadt Lohne im Landkreis Vechta, siehe Kroge-Ehrendorf
 ein Ortsteil der Stadt Walsrode im Landkreis Heidekreis, siehe Kroge (Walsrode)

Kroge ist auch der Familienname von:
 Gunnar Kroge (1930–2000), norwegischer Eishockeyspieler